Die Thai League 2 2017 war die insgesamt 20. Saison der zweiten Liga Thailands und die erste Saison der neugeschaffenen Thai League 2.
Die Liga wurde aus Sponsorengründen auch M-150 Championship genannt.

Es nahmen 18 Mannschaften teil.

Mannschaften

Personal 
Verein mit grauen Hintergrund wurde vom Spielbetrieb gesperrt.

Ausländische Spieler

Ausrüster / Sponsoren

Tabelle 

|}
 Aufsteiger in die Thai League
 Chainat Hornbill FC
 Air Force Central FC
 PT Prachuap FC

 Absteiger in die Thai League 3
 Bangkok FC
 Songkhla United

 Zwangsabstieg in die Thai League 4
 Nakhon Pathom United FC (konnte keine kompletten Lizenzierungsunterlagen vorlegen)
 Samut Songkhram FC (konnte keine kompletten Lizenzierungsunterlagen vorlegen)

 Suspendiert
 BBCU FC (Im April 2017 wurde der Verein aus finanziellen Gründen aufgelöst. Der Verein wurde für 2 Jahre gesperrt. Nach 2 Jahren könnte der Verein wieder in der Thai League 4 starten)

 Anmerkung
 Army belegte bei Punktgleichheit den 9. Platz, da beide Spiele gegen Chiangmai FC gewonnen hatten.
 Chiangmai FC belegte bei Punktgleichheit den 10. Platz, da sie beide Spiele gegen Army United FC verloren hatten.
 Aufgrund eines FIFA-Entscheids wurden Krabi 3 Punkte wegen eines Streites mit Norohiro Kawakami abgezogen.
 Trat FC belegte bei Punktgleichheit den 15. Platz, da man gegen Songkhla United einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt hatte.
 Songkhla United belegte bei Punktgleichheit den 16. Platz, da man einmal unentschieden und einmal gegen Trat FC verloren hatte.

Beste Torschützen 
Stand 21. Oktober 2017

Hattricks

Zuschauerzahlen

Weblinks 
 Offizielle Website (Thai/Englisch)

2017
Fußballsaison 2017